Nacianzo (en griego: Ναζιανζός, Nazianzós) es una sede metropolitana titular católica en la antigua provincia romana de Cappadocia Tertia.

Historia 
Nacianzo era una pequeña ciudad que fue sede episcopal. Se convirtió en el pueblo turco de Nenizi al este de Aksaray (anteriormente Archelais), en el vilayeto otomano de Konia, pero a veces se la ha identificado, de forma errónea, con Diocaesarea.

Historia eclesiástica 
Al comienzo del , Nacianzo era diócesis sufragánea de Cesarea Mazaca; bajo el emperador Valente formó parte de Cappadocia Secunda, cuya metrópolis fue Tiana. Más tarde, dependió de Cappadocia Tertia y su metropolitano de Moceso. Finalmente se convirtió en sede metropolitana por sí misma bajo Diógenes.

En 1370, fue unida a la sede metropolitana de Cesarea Mazaca (la moderna Kayseri).

Hasta el año 1200, catorce de sus obispos son desconocidos. Su nombre está inseparablemente unido con el ilustre doctor y poeta-obispo Gregorio Nacianceno, hijo de un anterior obispo pagano de Nacianzo (Gregorio el Viejo), quien se convirtió en arzobispo de Constantinopla y Doctor de la Iglesia.

Véase también 
 San Gregorio de Nacianzo el Viejo
 San Gregorio Nacianceno

Fuente 
 «Nazianzus» en la Catholic Encyclopedia de 1913, Nueva York: Robert Appleton Company.

Enlaces externos 

Nacianzo
Localidades de la provincia de Aksaray